Parrot ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite, südlich des Kraters Albategnius und westlich von Vogel.
Der Krater liegt in zerfurchtem Gelände, ist selbst sehr stark erodiert und vielfach von weiteren Einschlägen überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem Naturforscher und Forschungsreisenden Friedrich Parrot offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Parrot auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)